Laertes bezeichnet:

 Laertes (Mythologie), Figur der griechischen Mythologie
 eine Figur in Shakespeares Hamlet
 eine Figur in Goethes Wilhelm Meisters Lehrjahre
 eine Figur in Gorch Focks Seefahrt ist not! (Roman)
 Laertes (Stadt), antike pamphylische Stadt
 (11252) Laërtes, Asteroid